Hevossaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hevossaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hevossaaret (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar